Poljanskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Belgorod:
 Poljanskoje (Belgorod)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Poljanskoje (Kaliningrad) (bis 1938 Ballupönen, 1938–1946 Ballen, auch: Uszballen, 1936–1938 Uschballen, 1938–1946 Lindnershorst, sowie: Königshuld, 1938–1946 Friedrichsweiler, alle Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 in der Oblast Kursk:
 Poljanskoje (Kursk)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Poljanskoje (Nischni Nowgorod, Sosnowskoje), im Rajon Sosnowskoje
 Poljanskoje (Nischni Nowgorod, Tonkino), im Rajon Tonkino
 in der Oblast Saratow:
 Poljanskoje (Saratow)
 in der Oblast Tula:
 Poljanskoje (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Poljanskoje (Twer)
 in der Republik Udmurtien:
 Poljanskoje (Udmurtien)